Coccophagoides är ett släkte av steklar som beskrevs av Girault 1915. Coccophagoides ingår i familjen växtlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Växtlussteklar
Coccophagoides